Талдыкорган:

 Талдыкорган — город, центр Алматинской области Казахстана.
 Талдыкорган — аэропорт, находящийся в городе Талдыкорган.
 Талдыкорган — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог.